Bastøy puede hacer referencia a:

 Bastøy, en Noruega, a 75 kilómetros de Oslo.
 Prisión de Bastøy, una prisión que ocupa toda la isla.
 Faro Bastøy, ubicado en la isla homónima.